La Villa – frazione del comune di Badia (provincia di Bolzano)
La Villa – frazione del comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze)
La Villa – frazione del comune di Bagni di Lucca (provincia di Lucca)
La Villa – frazione del comune di Ravarino (provincia di Modena)
La Villa – comune nella Contea di Hidalgo (Texas)
La villa – film del 1975 diretto da Alain Nauroy 
La villa – sceneggiato televisivo del 1977 diretto da Giovanni Guaita 
La casa sul mare (La villa) – film del 2017 diretto da Robert Guédiguian